Due battaglie della prima guerra mondiale hanno portato il nome di battaglia di Messines:

Battaglia di Messines (1914) – svoltasi dal 12 ottobre al 2 novembre 1914
Battaglia di Messines (1917) – svoltasi dal 7 al 14 giugno 1917